Bei der Schachweltmeisterschaft 1969 verlor Weltmeister Tigran Petrosjan seinen Titel an seinen Herausforderer Boris Spasski.

Vorgeschichte 
Petrosjan hatte seinen Titel bei der vorangegangenen Schachweltmeisterschaft 1966 erfolgreich gegen Spasski verteidigt. In der Folge hatte Spasski bei Turnieren hervorragende Ergebnisse erzielt. So gewann er die Turniere in Beverwijk und Sotschi (beide 1967). Als erfolgreichster Schachspieler des Jahres 1968 erhielt der den Schach-Oscar.

Qualifikation 
Für die Kandidatenwettkämpfe waren die sechs Erstplatzierten aus dem Interzonenturnier in Sousse qualifiziert: Bent Larsen, Viktor Kortschnoi, Efim Geller, Svetozar Gligorić, Lajos Portisch und Samuel Reshevsky. Hinzu kamen die Finalisten aus den Kandidatenwettkämpfen zur Schachweltmeisterschaft 1966, Boris Spasski und Michail Tal. Die Kandidatenwettkämpfe waren auf 10 Partien (Viertel- und Halbfinale) bzw. 12 Partien (Finale) angesetzt.

Verlauf der Kandidatenwettkämpfe 
Viertelfinale Reshevsky – Kortschnoi, Mai 1968 in Amsterdam
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 5½
|}
Viertelfinale Portisch – Larsen, Mai 1968 in Poreč
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||  4½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 5½
|}
Viertelfinale Geller – Spasski, Juni 1968 in Sochumi
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 5½
|}
Viertelfinale Tal – Gligorić, April / Mai 1968 in Belgrad
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 ||  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 || 5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||  3½
|}
Halbfinale Tal – Kortschnoi, Juni / Juli 1968 in Moskau
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||  4½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 5½
|}
Halbfinale Spasski – Larsen, Juli 1968 in Malmö
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !!  Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 || 2½
|}
Spiel um Platz 3 Larsen – Tal, März 1969 in Ersel
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||  5½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 || 2½
|}
Kandidatenfinale Spasski – Kortschnoi, September 1968 in Kiew
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Punkte
|-
| align=left |  ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 1 ||style="background:white; color:black"| ½ ||style="background:black; color:white"| ½  || 6½
|-
| align=left |  ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:white; color:black"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||style="background:white; color:black"| ½ || 3½
|}

Organisation und Regeln 
Der Wettkampf fand in Moskau statt. Der Wettkampf war auf 24 Partien angesetzt, wobei bei einem Gleichstand Petrosjan seinen Titel behalten würde.

Verlauf 
Das Match begann am 14. April und stand anfangs ganz im Zeichen Spasskis: Eine Niederlage zum Auftakt machte er mit Siegen in der 4., 5. und 8. Runde mehr als wett. In der neunten Partie gelang es ihm aber nicht, die abgebrochene Partie bei Gewinnstellung zum Sieg zu führen, und es folgten Niederlagen in den Partien 10 und 11. In den Partien 12 und 14 kam Spasski in Schwierigkeiten und musste über das Remis froh sein. Am Schluss des Matches zog er aber davon, und am 17. Juni stand er als Sieger fest und wurde der zehnte Weltmeister der Schachgeschichte.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1969
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Petrosjan ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 4 || 10½ 
|-
| align=left | Spasski || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 6 || 12½ 
|}

Partien

1. Partie 

 Spasski–Petrosjan 0:1
 Moskau, 14. April 1969
 Sizilianische Verteidigung, B42
 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Ld3 Sc6 6. Sxc6 bxc6 7. 0-0 d5 8. Sd2 Sf6 9. De2 Le7 10. b3 0-0 11. Lb2 a5 12. f4 g6 13. Tad1 Sd7 14. c4 a4 15. f5 exf5 16. exf5 Lf6 17. Lxf6 Sxf6 18. Df2 axb3 19. axb3 Ta2 20. fxg6 fxg6 21. h3 De7 22. Dd4 c5 23. Df4 Lb7 24. Tde1 Dg7 25. De3 d4 26. De6+ Df7 27. De2 Te8 28. Df2 Txe1 29. Dxe1 De8 30. Dxe8+ Sxe8 31. Le4 Txd2 32. Lxb7 Sd6 33. Ld5+ Kg7 34. b4 cxb4 35. c5 Sf5 36. c6 Tc2 37. g4 Sd6 38. Tf4 d3 39. Td4 d2 40. Lb3 Txc6 41. Txd2 Se4 42. Td7+ Kf6 43. Txh7 Tc1+ 44. Kg2 Sc5 45. Lf7 b3 46. g5+ Kxg5 47. h4+ Kf6 48. h5 Tc2+ 49. Kf3 b2 50. La2 gxh5 51. Txh5 Tc1 52. Th6+ Ke5 53. Tb6 Sa4 54. Te6+ Kd4 55. Te4+ Kc5 56. Txa4 Ta1 0:1

4. Partie 

 Petrosjan–Spasski 0:1
 Moskau, 21. April 1969
 Abgelehntes Damengambit (Tarrasch-Verteidigung), D34
 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Sf3 Sc6 6. g3 Sf6 7. Lg2 Le7 8. 0-0 0-0 9. Lg5 cxd4 10. Sxd4 h6 11. Le3 Lg4 12. Sb3 Le6 13. Tc1 Te8 14. Te1 Dd7 15. Lc5 Tac8 16. Lxe7 Dxe7 17. e3 Ted8 18. De2 Lg4 19. f3 Lf5 20. Tcd1 Se5 21. Sd4 Lg6 22. Lh3 Tc4 23. g4 Tb4 24. b3 Sc6 25. Dd2 Tb6 26. Sce2 Lh7 27. Lg2 Te8 28. Sg3 Sxd4 29. exd4 Te6 30. Txe6 Dxe6 31. Tc1 Lg6 32. Lf1 Sh7 33. Df4 Sf8 34. Tc5 Lb1 35. a4 Sg6 36. Dd2 Df6 37. Kf2 Sf4 38. a5 Ld3 39. Sf5 Dg5 40. Se3 Dh4+ 41. Kg1 Lxf1 0:1

5. Partie 

 Spasski–Petrosjan 1:0
 Moskau, 23. April 1969
 Abgelehntes Damengambit (Verbesserte Tarrasch-Verteidigung), D41
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. d4 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd2+ 10. Dxd2 0-0 11. Lc4 Sc6 12. 0-0 b6 13. Tad1 Lb7 14. Tfe1 Tc8 15. d5 exd5 16. Lxd5 Sa5 17. Df4 Dc7 18. Df5 Lxd5 19. exd5 Dc2 20. Df4 Dxa2 21. d6 Tcd8 22. d7 Dc4 23. Df5 h6 24. Tc1 Da6 25. Tc7 b5 26. Sd4 Db6 27. Tc8 Sb7 28. Sc6 Sd6 29. Sxd8 Sxf5 30. Sc6 1:0

8. Partie 

 Petrosjan–Spasski 0:1
 Moskau, 2. Mai 1969
 Abgelehntes Damengambit, D37
 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Le7 4. Sf3 Sf6 5. Lf4 c5 6. dxc5 Sa6 7. e3 Sxc5 8. cxd5 exd5 9. Le2 0-0 10. 0-0 Le6 11. Le5 Tc8 12. Tc1 a6 13. h3 b5 14. Ld3? d4 15. Lxd4 Sxd3 16. Dxd3 Lc4 17. Db1 Lxf1 18. Txf1 Sd5 19. Se2 Lf6 20. Td1 Dc7 21. Lxf6 Sxf6 22. Sfd4 De5 23. Dd3 Tfd8 24. a4 bxa4 25. Ta1 Se4 26. Dxa6 Ta8 27. Dd3 Te8 28. Sf4 g6 29. Da3 Df6 30. Sd3 Tec8 31. Td1 Tc4 32. b4 Tac8 33. b5 Tc3 34. Da1 Txd3 35. Txd3 Dxf2+ 36. Kh2 Dg3+ 37. Kg1 Df2+ 38. Kh2 Dg3+ 39. Kg1 Sf2 40. Sc6 Sxh3+ 41. Kh1 Sf2+ 42. Kg1 Sxd3 43. Se7+ Kf8 44. Sxc8 Dxe3+ 0:1

10. Partie 

 Petrosjan–Spasski 1:0
 Moskau, 9. Mai 1969
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E47
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 b6 6. Se2 d5 7. 0-0 dxc4 8. Lxc4 Lb7 9. f3 c5 10. a3 cxd4 11. axb4 dxc3 12. Sxc3 Sc6 13. b5 Se5 14. Le2 Dc7 15. e4 Tfd8 16. De1 Dc5+ 17. Df2 De7 18. Ta3 Se8 19. Lf4 Sg6 20. Le3 Sd6 21. Tfa1 Sc8 22. Lf1 f5 23. exf5 exf5 24. Ta4 Te8 25. Ld2 Dc5 26. Dxc5 bxc5 27. Tc4 Te5 28. Sa4 a6 29. Sxc5 axb5 30. Sxb7 Txa1 31. Txc8+ Kf7 32. Sd8+ Ke7 33. Sc6+ Kd7 34. Sxe5+ Kxc8 35. Sxg6 hxg6 36. Lc3 Tb1 37. Kf2 b4 38. Lxg7 1:0

11. Partie 

 Spasski–Petrosjan 0:1
 Moskau, 12. Mai 1969
 Damenindische Verteidigung, E12
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. a3 Lb7 5. Sc3 d5 6. e3 Sbd7 7. cxd5 exd5 8. Le2 Ld6 9. b4 0-0 10. 0-0 a6 11. Db3 De7 12. Tb1 Se4 13. a4 Sdf6 14. b5 Sxc3 15. Dxc3 Se4 16. Dc2 Tfc8 17. Lb2 c6 18. bxc6 Lxc6 19. Db3 Dd7 20. Ta1 b5 21. a5 Lb7 22. Se5 Dd8 23. Tfd1 Dh4 24. g3 De7 25. f3 Sg5 26. h4 Se6 27. f4 f6 28. Sf3 Sd8 29. Kf2 Sf7 30. Sd2 Tc4 31. Dd3 Te8 32. Lf3 Lb4 33. La3 Lxa3 34. Txa3 Sd6 35. Te1 f5 36. Taa1 Se4+ 37. Lxe4 fxe4 38. Db1 Dd7 39. Ta2 Tec8 40. Sxc4 dxc4 41. d5 Lxd5 42. Td1 c3 43. Tc2 Dh3 44. Tg1 Dg4 45. Kg2 Df3+ 46. Kh2 Dxe3 47. f5 Dc5 48. Tf1 b4 49. f6 b3 50. Tcf2 c2 51. Dc1 e3 52. f7+ Kf8 53. Tf5 b2 54. Dxb2 c1=D 55. Dxg7+ Kxg7 56. Tg5+ 0:1

17. Partie 

 Spasski–Petrosjan 1:0
 Moskau, 28. Mai 1969
 Sizilianische Verteidigung, B42
 1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. Ld3 Sc6 6. Sxc6 bxc6 7. 0-0 d5 8. Sd2 Sf6 9. b3 Lb4 10. Lb2 a5 11. c3 Le7 12. c4 0-0 13. Dc2 h6 14. a3 La6 15. Tfe1 Db6 16. exd5 cxd5 17. cxd5 Lxd3 18. Dxd3 Tfd8 19. Sc4 Da6 20. Df3 Txd5 21. Tad1 Tf5 22. Dg3 Tg5 23. Dc7 Te8 24. Lxf6 gxf6 25. Td7 Tc8 26. Db7 Dxb7 27. Txb7 Kf8 28. a4 Lb4 29. Te3 Td8 30. g3 Td1+ 31. Kg2 Tc5 32. Tf3 f5 33. g4 Td4 34. gxf5 exf5 35. Tb8+ Ke7 36. Te3+ Kf6 37. Tb6+ Kg7 38. Tg3+ Kf8 39. Tb8+ Ke7 40. Te3+ Kf6 41. Tb6+ Kg7 42. Tg3+ Kf8 43. Txh6 f4 44. Tgh3 Kg7 45. T6h5 f3+ 46. Kg3 Txh5 47. Txh5 Td3 48. Sxa5 Kg6 49. Tb5 Lxa5 50. Txa5 Txb3 51. Ta8 Ta3 52. a5 Kg5 53. a6 Kg6 54. a7 Kg7 55. h4 Kh7 56. h5 Kg7 57. h6+ Kh7 58. Kf4 1:0

19. Partie 

 Spasski–Petrosjan 1:0
 Moskau, 4. Juni 1969
 Sizilianische Verteidigung (Najdorf-Variante), B94
 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 Sbd7 7. Lc4 Da5 8. Dd2 h6 9. Lxf6 Sxf6 10. 0-0-0 e6 11. The1 Le7 12. f4 0-0 13. Lb3 Te8 14. Kb1 Lf8 15. g4 Sxg4 16. Dg2 Sf6 17. Tg1 Ld7 18. f5 Kh8 19. Tdf1 Dd8 20. fxe6 fxe6 21. e5 dxe5 22. Se4 Sh5 23. Dg6 exd4 24. Sg5 1:0

20. Partie 

 Petrosjan–Spasski 1:0
 Moskau, 9. Juni 1969
 Abgelehntes Damengambit, D55
 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sf3 Le7 4. Sc3 Sf6 5. Lg5 0-0 6. e3 h6 7. Lxf6 Lxf6 8. Dd2 b6 9. cxd5 exd5 10. b4 Lb7 11. Tb1 c6 12. Ld3 Sd7 13. 0-0 Te8 14. Tfc1 a5 15. bxa5 Txa5 16. Lf5 Ta6 17. Tb3 g6 18. Ld3 Ta7 19. Tcb1 Lg7 20. a4 De7 21. Lf1 La6 22. h4 Lxf1 23. Txf1 h5 24. Te1 Taa8 25. g3 Dd6 26. Kg2 Kf8 27. Teb1 Kg8 28. Dd1 Lf8 29. T3b2 Lg7 30. Tc2 Ta7 31. Tbc1 Sb8 32. Se2 Tc7 33. Dd3 Ta7 34. Db3 Ta6 35. Sf4 Td8 36. Sd3 Lf8 37. Sfe5 Tc8 38. Tc3 Le7 39. Sf4 Lf6 40. Sed3 Ta5 41. Dxb6 Txa4 42. Tc5 Ta6 43. Txd5 Dxf4 44. Dxa6 De4+ 45. f3 De6 46. Dc4 Dxe3 47. Se5 Tf8 48. Tc5 Le7 49. Tb1 Lxc5 50. Txb8 1:0

21. Partie 

 Spasski–Petrosjan 1:0
 Moskau, 11. Juni 1969
 Spanische Partie (Geschlossene Verteidigung), C92
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. c3 d6 9. h3 Sd7 10. d4 Lf6 11. Le3 Sa5 12. Lc2 Sc4 13. Lc1 Lb7 14. b3 Scb6 15. Le3 Te8 16. d5 Tc8 17. Sbd2 c6 18. c4 cxd5 19. cxd5 Dc7 20. Tc1 Db8 21. a4 Sc5 22. axb5 axb5 23. Ta1 b4 24. De2 Sbd7 25. Ld3 Sxd3 26. Dxd3 La8 27. Sc4 Sc5 28. Lxc5 Txc5 29. Ta4 h6 30. Dd2 Le7 31. Tea1 Lb7 32. Dxb4 f5 33. Ta7 Tc7 34. exf5 Dc8 35. Se3 e4 36. Sd4 Lf6 37. Tf1 La6 38. Txc7 Dxc7 39. Da4 Ta8 40. Td1 Db8 41. Sc6 Db7 42. Dxe4 Dxb3 43. Te1 Lc3 44. Tb1 Da2 45. Sb4 Da4 46. De6+ Kh8 47. Dxd6 Le2 48. Sc6 Da2 49. Tb8+ Txb8 50. Dxb8+ Kh7 51. Dg3 Lh5 52. Kh2 Le1 53. f6 1:0

Folgen 
Petrosjan gelang es nicht mehr, seinen Titel zurückzuerobern. Bei der Qualifikation zur folgenden Weltmeisterschaft 1972 unterlag er 1971 im Kandidatenfinale dem späteren Weltmeister Bobby Fischer; 1974 kam er bis ins Halbfinale, 1977 und 1980 unter die letzten acht.

Literatur 
 Salo Flohr: Spassky Weltmeister! Ten Have, Amsterdam 1970.
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.

Weblinks 
 

1969
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1969